Unity — motor de jogo criado pela Unity Technologies
 Unity (Wisconsin) — vila localizada no estado norte-americano de Wisconsin
 Unity (Oregon) — cidade localizada no estado norte-americano de Oregon
 Unity (álbum) — segundo álbum de estúdio da banda 311
 Unity (interface de usuário) — interface de usuário criada pela Canonical Ltd.

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de música
Desambiguações de tecnologia